

Села:
 Нові Козарці — селов у Воєводині, округ Північно-Банатський, община Кікинда
 Козарці — гірське пасмо на сході Сербії.

Боснія і Герцеговина 
 Козарці — село на півночі Боснії і Герцеговині.